prawo Gaussa (elektryczność) (także grawitacja i magnetyzm)
 prawo Gaussa (matematyka) (czyli twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego)